Le fenghuang () ou phénix chinois est un oiseau mythique ;
 Le xian de Fenghuang () est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.